Por La Chaussée pode estar à procura de:
 La Chaussée (Seine-Maritime)
 La Chaussée (Vienne)

Desambiguações de topônimos